Кратер Риччи (), не путать с кратером Ричи (), а также с кратером Ричи на Марсе, — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома Августина Риччи (XVI век) и итальянского математика, картографа и переводчика Маттео Риччи (1552—1610); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Риччи являются кратер Рабби Леви на северо-западе; кратер Штеберль на северо-востоке; кратер Велер на востоке-юго-востоке; кратер Николаи на юге и кратер Бюшинг на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 71,8 км, глубина 1720 м.

Кратер Риччи практически полностью разрушен за длительное время своего существования. Вал сохранился в западной и юго-западной части, по остальному периметру разрушен и перекрыт кратерами различного размера занимающими также южную и северную часть чаши. Остальная часть чаши сильно пересеченная.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Риччи B, E и M включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Риччи на карте LAC-113.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны